Тијера Нуева 1. Сексион има више значења:

 Тијера Нуева 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера Нуева 1. Сексион, Лас Палмас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику